Góra Trzech Krzyży w Wilnie – wzniesienie w Wilnie
 Góra Trzech Krzyży w Szydłowcu – wzniesienie w Szydłowcu
 Góra Trzech Krzyży w Kazimierzu Dolnym – wzniesienie w Kazimierzu Dolnym